Nemrut Dağı bezeichnet: 

* Nemrut Dağı (Adıyaman), einen Berg in der Provinz Adıyaman in der Türkei
 Nemrut Dağı (Bitlis), einen Vulkan bei Tatvan in der Türkei